Die Abkürzung TTE steht für:
 „Société d’Electricité de Turckheim et Tramways de Turckheim aux Trois Epis“, eine Kleinbahn bei Colmar, siehe Straßenbahn Colmar
 die transthorakale Echokardiografie, eine Ultraschalluntersuchung des Herzens
 den Namen eines Herstellers von Fernsehern, siehe TTE (Unternehmen)
 den IATA-Code des Flughafens Ternate in Indonesien
 Toyota Team Europe
 die Abkürzung des Rates für Verkehr, Telekommunikation und Energie in der Europäischen Union
 Track & Trace von Explosivstoffen, siehe Rückverfolgbarkeit von Explosivstoffen
 Track & Trace of Explosives, das Softwaresystem TTE für die europaweit gesetzlich vorgeschriebene Rückverfolgung ziviler Sprengstoffe, auch TTE-Europe (Unternehmen)
 Transthorakale Echokardiografie; siehe Echokardiografie#Transthorakale Echokardiografie (TTE)
 Time To Exhaustion, ein Maß aus der Sportwissenschaft, welches die Zeit angibt, unter der ein Mensch eine bestimmte Leistung (laufen in einer bestimmten Geschwindigkeit) aufrechterhalten kann, bevor er ermüdet.

Tte bezeichnet:
 den Buchstaben  aus dem paschtunisch-arabischen Alphabet, siehe Tte (paschtunischer Buchstabe)
 den Buchstaben  aus dem Alphabet des Urdu, siehe Tte (Urdu-Buchstabe)

TTE